Бамбоччанти (, от , карапуз, пузырь, а также тряпичная кукла, чучело) — группа художников, работавших в XVII веке в Риме. Сформировалась вокруг нидерландского художника Питера ван Лара и получила название по его прозвищу — Il Bamboccio. Соответствующее название — бамбоччаты () — получил и разрабатывавшийся ими «низкий» жанр живописи, то есть картины с изображением сценок из обыденной жизни: «бродяг, резвящихся детей, странствующих актёров, крестьян и нищих, решённых с юмором и некоторой долей сентиментальности».

История 

Художников «бамбоччанти» называли «малыми караваджистами». Они объединились вокруг нидерландского живописца Питера ван Лара, которого за карликовый рост и округлые формы тела прозвали bamboccio — «карапуз». Около 1625 года он прибыл в Рим из Гарлема. В своих работах Питер ван Лар с юмором, а порой и с гротеском и сарказмом изображал повседневную жизнь низших слоев общества, используя при этом элементы тенебризма (игры со светотенью), восходящего к живописи Караваджо.

К последователям ван Лара и стали причислять «бамбоччанти» — работавших в Риме художников, преимущественно выходцев из Нидерландов и Фландрии. Со временем историки искусства стали говорить о формировании отдельного простонародного жанра в живописи, получившего название «бамбоччаты», хотя сцены такого рода художники писали и ранее — например, Питер Брейгель Старший, Давид Тенирс Старший.

Художники этого жанра были близки объединению «Перелётные птицы». Позднее с «бамбоччанти» стали сближать некоторых художников итальянского рококо — Пьетро Лонги, Джузеппе Креспи, Джакомо Черути, Алессандро Маньяско.

Наиболее известные мастера:

 братья Бот — Андрис и Ян
 Карел Дюжарден
 Ян Миль
 Ян Асселин
 Иоганн Лингельбах
 Микеланджело Черквоцци
 Вивиано Кодацци
 Михаэль Свертс
 Себастьян Бурдон (в ранние годы)

Восприятие современников и критиков 
С позиций высокого искусства бамбоччистов резко критиковали Сальватор Роза и Джованни Беллори. Однако в Риме и Неаполе нашлись меценаты и коллекционеры, начавшие покупать их произведения (Кассиано дель Поццо и др.). Как видно в исторической перспективе, направление работы ван Лара и его последователей обнаруживает переклички с творчеством Хогарта, братьев Ленен, Гойи, Курбе. В России распространилось искажённое название: бамбошады.

Итальянский художник Луиджи Джорджио Бальдеро предпринял попытку возрождения бамбоччаты в XIX веке. Он создал несколько сотен работ в этом жанре. Они были популярны среди неискушённой публики, но получить признание художественной общественности и найти богатых покровителей и покупателей ему так и не удалось.

Хосе Ортега-и-Гассет во Введении к Веласкесу (опубл. 1950) указывает, что картинки, называемые в Италии бамбоччатами, в Испании именуют бодегонами, и связывает обращение Веласкеса к этому жанру с его бунтом против красоты.

«Бамбоччады» в литературе 
Немецкий филолог и писатель-романтик Август-Фердинанд Бернгарди вместе с Людвигом Тиком выпустил сборник гротескных новелл и драматических сценок Бамбоччады (, Берлин, 1797—1800, 3 тт.). Ставшую впоследствии знаменитой книгу своих фантастических новелл Гаспар из Тьмы (начата в 1826, опубл.1842) французский романтик Алоизиюс Бертран первоначально планировал назвать Романтические бамбочады.

Позже название Бамбочада дал своему роману (1931) Константин Вагинов; комментаторы его издания указывают, что термин бамбоччиада как определение жанра в русскую словесность ввёл Н. В. Кукольник (см.: Вагинов К. Полное собрание сочинений в прозе. СПб.: Академический проект, 1999, с.546).

См. также 
 Жанровая живопись
 Реализм

Примечания

Литература 
 
 Briganti G., Laureati L., Trezzani L. The Bamboccianti: the painters of everyday life in seventeenth century Rome. Roma: U. Bocci, 1983
 Levine D. A. a.o. I Bamboccianti: niederländische Malerrebellen im Rom des Barock. Milano: Electa, 1991
 Marigliani C. La Campagna Romana dai Bamboccianti alla Scuola Romana. Roma: De Luca Editori d’Arte, 2010

Ссылки 
 The Roman Limekilns of the Bamboccianti
 Бамбоччато

Жанры живописи
Жанровая живопись